Justine Triet, réalisatrice, scénariste et actrice française.
 Nguyễn Minh Triết, homme politique vietnamien.
Patronyme français
Patronyme vietnamien